Il doppio del torneo di tennis Busan Open Challenger 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Toshihide Matsui e Michihisa Onoda che hanno battuto in finale Seung-Bok Baek e Seung-Kyu Park 6-1, 6-3.

Teste di serie 

 Lu Yen-Hsun /  Frank Moser (primo turno)
 Doug Bohaboy /  Ivo Klec (primo turno)

 Jakub Hasek /  Wang Yeu-tzuoo (primo turno)
 Jun Kato /  Takahiro Terachi (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Busan Open Challenger 2003